Лупиньен-Ортилья () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Население — 397 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 

Муниципалитеты Уэски